Altenstein ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile und Gemeinden:
 Altenstein (Bad Liebenstein), Stadtteil von Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Altenstein (Häg-Ehrsberg), Ortsteil der Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Altenstein (Maroldsweisach), Ortsteil Altenstein des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Altenstein (Namibia), Gemeinde in Namibia
Berge und Erhebungen:

 Altenstein (Bayerischer Wald) (744 m), Berg nördlich von Großarmschlag im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
Burgen und Schlösser:
 Palais Altenstein, ehemaliges Stadtpalais in Fulda, Hessen
 Burg Altenstein (Bad Liebenstein), historische Burganlage bei Schweina und Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Burg Altenstein (Südschwarzwald), abgegangene Burg bei Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Burg Altenstein (Unterfranken), Burgruine in Altenstein zwischen Ebern und Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Burgruine Altenstein (Eichsfeld), nahe Asbach-Sickenberg bei Bad Sooden-Allendorf, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Alte Burg (Altenstein), frühmittelalterlicher Ringwall zwischen Altenstein und Lichtenstein, Landkreis Haßberge, Bayern
 Ringwall Altenstein, abgegangene Burg bei Taunusstein-Hahn, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Altenstein ist der Name einer ehemaligen Verwaltungseinheit:
 Amt Altenstein, Amt im Herzogtum Sachsen-Meiningen

Altenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Altenstein (* 1943), deutscher Bildhauer
 Karl vom Stein zum Altenstein (1770–1840), preußischer Politiker

Siehe auch:
 Altenstein (Adelsgeschlecht)